Koçhisar (deutsch: „Widderburg“) ist:

 Koçhisar (Afyonkarahisar), ein Ort etwa 5 km westlich von Sandıklı in der Provinz Afyonkarahisar in der Türkei
 bis 1926 der Name der Stadt Hafik in der Türkei
 bis 1920 der Name der Stadt Şereflikoçhisar in der Türkei